Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute du 11 au .

Judy Tegart remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1967
Adelaide
Tennis en Australie en 1967
Décembre 1967